Кохано́вський — українське та польське прізвище.

 Антон Кохановський — громадсько-політичний діяч Буковини, барон, бургомістр Чернівців.
 Кохановський Василь Степанович (*1974) — український футболіст та футбольний функціонер.
 Кохановський Віталій Олександрович (1937—2006) — радянський український футболіст, захисник та півзахисник, тренер.
 Кохановський Володимир Михайлович (1966—2022) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іван Кохановський — делегат Української Національної Ради ЗУНР, суддя І-го корпусу УГА.
 Кохановський Ігор Васильович (нар. 1937) — радянський та російський поет-пісняр; однокласник та друг В. С. Висоцького.
 Кохановський Олександр Геннадійович (нар. 1963) — білоруський історик.
 Кохановський Олексій Олексійович (1915—1996) — радянський військовик, у роки Другої світової війни — помічник командира взводу 290-го гвардійського стрілецького полку 95-ї гвардійської стрілецької дивізії, гвардії старший сержант. Повний кавалер ордена Слави.
 Пантелеймон Кохановський — український письменник 17 століття
 Пйотр Кохановський (, 1566—1620) — польський епічний поет
 Станіслав Кохановський — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ян Кохановський (, 1530—1584) — польський поет епохи Відродження
 Януш Кохановський () — польський юрист і дипломат

Див. також 
 Кохановська

Українські прізвища
Польські прізвища